Черемхов — название населённых пунктов на Украине:

 Черемхов — село в Коломыйском районе Ивано-Франковской области.
 Черемхов — село в Жидачовском районе Львовской области.